Om (rivier), een rivier in Siberië
 Om (mantra), een heilige lettergreep in Sanskriet in de Dharmische religies (ook wel geschreven als Aum of Ohm), gebruikt als mantra
 Omkar, het symbool welk vaak gepaard gaat met de mantra Om
 Om Shanti Om, een film uit Bollywood
 Om niet, ook: om baat, een juridische term
 Om-Ceva-driehoek, een meetkundig begrip
 Om Nom, een fantasiefiguur
 Om Yun-chol, een gewichtheffer
 Øm, een plaats in Denemarken
 om (energieleverancier), een energieleverancier
 Om (band), Amerikaanse rockband

 Openbaar Ministerie, een instituut binnen het Strafrecht
 Ostdeutsche Motorradwerke, een Duits motorfietsmerk
 Officine Meccaniche, een Italiaans automerk
 Oman, een Aziatisch land
 Operatie Mobilisatie, een zich op evangelisatie richtende organisatie
 Olympique Marseille, een Franse voetbalclub
 Order of Merit (Verenigd Koninkrijk), een Britse onderscheiding
 Orde der Miniemen (Ordo Minimorum, O.M.), een rooms-katholieke kloosterorde
 Ordre Martiniste, een para-maçonnieke, spirituele beweging

Zie ook
 Ohm (doorverwijspagina)